Aleksander Wiśniowiecki (ur. około 1500, zm. 1555) – książę, starosta rzeczycki 
 Aleksander Wiśniowiecki (zm. 1594) – książę, starosta czerkaski, kaniowski, korsuński, lubecki, łojowski
 Aleksander Wiśniowiecki (po 1603–1639) – książę, rotmistrz królewski, starosta czerkaski 1638
 Aleksander Wiśniowiecki (1543-1577) – książę, dworzanin królewski 1570